Bund Deutscher Mädel, branca femenina de les Joventuts Hitlerianes
 Biblioteca Digital Mundial, biblioteca digital creada per la Biblioteca del Congrés dels Estats Units i la Unesco
 Background Debug Mode interface, interfície electrònica utilitzada com a depurador de sistemes incrustats